Суперлига Греции 2005/2006 — 47-й чемпионат Греции по футболу. Начался 28 августа 2005 года и завершился 14 мая 2006 года. Футбольный клуб «Олимпиакос» успешно защитил титул, став чемпионом в 35-й раз.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.superleaguegreece.net

Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 
17 голов
  Димитрис Салпингидис (ПАОК)

15 голов
  Теофанис Гекас (Панатинаикос)
  Лусиано де Соуза (Ксанти/Паниониос)
  Предраг Джорджевич (Олимпиакос)

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбол в Европе в 2005 году
Футбол в Европе в 2006 году
Спорт в Греции в 2005 году
Спорт в Греции в 2006 году
Чемпионат Греции по футболу
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006